Johann Rudolf Dachselhofer ist der Name folgender Personen:

* Johann Rudolf Dachselhofer (Militär) (1691–1756), Berner Militär
 Johann Rudolf Dachselhofer (Politiker) (1724–1780), Berner Politiker